Аґенор Голуховський (старший) (1812—1875) — граф, польський аристократ, австрійський політик, триразовий намісник цісаря в Галичині.
 Аґенор Ґолуховський (молодший) (1849—1921) — граф, польський політик, дипломат, правник. Син Аґенора Голуховського.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок